Административно-территориальные единицы регионов Российской Федерации

Список всех видов административно-территориальных единиц регионов Российской Федерации. Также в числе объектов административно-территориального устройства приведены территориальные образования, не являющиеся юридически административно-территориальными единицами, но фактически использующиеся в таком качестве.

Курсивом выделены административно-территориальные единицы, которые заявлены, но при этом не организованы.

Подчёркнуты территориальные единицы, которые наделены административно-территориальной функцией. Территориальные единицы, которые заявлены, но при этом не организованы, выделены курсивом и подчёркнуты.

Примечания 

Объекты административно-территориального деления России
Административные единицы России